Нижче наведено список 36 муніципалітетів провінції Сієна. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Сієна